Бахна () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Бахна () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Бахна.
 Бахна () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Пиргерешть.
 Бахна () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Іловіца.